Lionel Perez est un nom pouvant faire référence à :

Lionel Perez (né en 1967), joueur de football français
Lionel Perez (né en 1970), homme politique canadien de Montréal

Voir aussi 

Perez, Lionel